Кучан — словенський політик, 1-й президент Словенії
 Кучан — хорватський біохімік, академік Хорватської академії наук і мистецтв
 Кучан — місто на північному сході Ірану
 Кучан-Лудбреський — населений пункт у Хорватії, у складі Лудбрега
 Доній Кучан — населений пункт у Хорватії, у складі Вараждина
 Горній Кучан — населений пункт у Хорватії, у складі Вараждина
 Кучан-Мароф — населений пункт у Хорватії, у складі Вараждина

Див. також 
 Кучанець
 Кучанці
 Кучанці-Джаковацькі